Albers je priimek več oseb:
 Antoine Everardo Giovanni Albers, indonezijski rimskokatoliški škof
 Christijan Albers, nizozemski dirkač Formule 1
 Joseph Henry Albers, ameriški rimskokatoliški škof